Брязгунов — русская фамилия. Известные носители:
 Брязгунов, Игорь Павлович — доктор медицинских наук, профессор.
 Брязгунов, Юрий Иванович (род. 1938) — тракторист-комбайнёр, депутат Верховного Совета СССР.